38 паралель — уявна лінія на поверхні Землі:

 38 паралель північної широти
 38 паралель південної широти
 «38 паралель» — корейський фільм 2004 року
 «38 паралель» (38th Parallel) — музичний гурт зі США
 «38 паралель» — неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, що проходить приблизно по 38 паралелі північної широти.

Див. також 
 38-й меридіан східної довготи
 38-й меридіан західної довготи
  — геологічні складки вздовж 38 паралелі північної широти на території США.